Dannevirke har flere betydninger:

 Dannevirke – et voldanlæg
 Dannevirke (avis) – en avis, der udkom 1838-1972
 Danne-Virke – et tidskrift, der udkom 1816-1819
 Dannevirke, New Zealand – en landsby i Tararua Districtet i New Zealand, grundlagt af sønderjyder.
 Dannevirke, Slesvig, en landsby i Sydslesvig